Русак:
 Русак — лексико-семантическая группа этнонимов, называющих русского человека в древнерусском языке (с XVI века), и позже в русском. Пример, «Пудра — не порох, букли — не пушки, коса — не тесак, я не пруссак, а природный русак!» — А. В. Суворов.

Фамилия 
 Русак, Адам Герасимович (1904—1987) — белорусский советский поэт-песенник и музыкант. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, член Союза писателей СССР.
 Русак, Валентин Николаевич (1936—2022) — советский и белорусский математик, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета БГУ.
 Русак, Владимир Степанович (1949—2019) — протодиакон Русской православной церкви, церковный историк, публицист, советский диссидент и политический заключённый.
 Русак, Иван Тимофеевич (1906—1987) — начальник Особого отдела Московского военного округа, генерал-майор.
 Русак, Николай Иванович (род. 1934) — советский государственный и спортивный деятель. Председатель Госкомспорта СССР в 1989—1991 годах.
 Русак, Пётр Романович (род. 1970) — советский и украинский футболист, нападающий.
 Русак, Сергей Григорьевич (род. 1993) — белорусский футболист.

Другие значения 
 Заяц-русак — млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных.
 «РУСАК» — аббревиатура от «Русская автомобильная компания».
 Русак-3994 — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, производится компанией ООО «РУСАК».

Примечания